Rysia Góra – wzniesienie w woj. śląskim, w  pow. myszkowskim, w gminie Niegowa
 Rysia Góra – wzniesienie w woj. zachodniopomorskim, w  pow. koszalińskim, w gminie Bobolice